Cape Fear – przylądek na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, w stanie Karolina Północna
 Cape Fear – rzeka w Stanach Zjednoczonych, w stanie Karolina Północna

Gminy w USA:
 Cape Fear (ang. Cape Fear Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Chatham
 Cape Fear (ang. Cape Fear Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie New Hanover

Zobacz też 
 Przylądek strachu